Красиво піти — американська кінокомедія 1979 року;
 Красиво піти — американська кінокомедія 2017 року, переробка однойменного фільму 1979 року.